

Кізнер — селище, Кізнерський район, Удмуртія
 Кізнер — село, Кізнерський район, Удмуртія
 Кізнер — залізнична станція на залізниці Казань-Єкатеринбург